Tavernole ima više značenja:
 Tavernole, Brescia
 Tavernole, Verona